L'Obert d'Estoril 2015, oficialment conegut com a Millennium Estoril Open 2015, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 25 d'abril i el 3 de maig del 2015 al Clube de Ténis do Estoril de Cascais, prop d'Estoril, Portugal.

El tennista francès Richard Gasquet va guanyar el seu segon títol de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015